Aisha kan syfta på:

 A'isha – ett arabiskt kvinnonamn, se Aisha (namn)
 Aisha (krater), en krater på Venus
 Al-Taymuriyya – en krater på Venus uppkallad efter 'A'isha at-Taymuriya, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Aisha (ca. 613-678), en av profeten Muhammeds hustrur Aisha bint Abi-Bakr
 Aisha (född 1986), lettisk sångerska, se Aija Andrejeva.
 Aïcha al-Horra (1400-talet), sultaninna av Granada, verksam 1453-93.
 Lalla Aisha Mubarka (död 1716), marockansk sultaninna, se Zaydana
 Aisha Syed Castro (född 1989), dominikansk violinist
 'A'isha at-Taymuriya (1840–1902), egyptisk författarinna och feminist
 Aisha Tyler (född 1970), amerikansk skådespelerska och ståuppkomiker

Se även
 Ayesha, ett arabiskt, kvinnligt förnamn. Variantform till Aisha.
 Asha (olika betydelser) – flera